Лонг блэк () — кофейный напиток на основе эспрессо, наиболее распространённый в Австралии и Новой Зеландии.

Приготовление 
Лонг блэк готовится путём добавления одинарной или двойной порции эспрессо в горячую воду (вода обычно подогревается при помощи эспрессо-машины).

Напиток схож с американо, однако в последнем вода добавляется в эспрессо, а не наоборот. Последовательность приготовления, использующаяся в лонг блэк, позволяет сохранить наличие характерной для эспрессо пены.

См. также 
 Эспрессо
 Американо

Кофейные напитки